Francesco Russo (1908-1991) – storico e religioso italiano
Francesco Russo (n. 1968) – politico italiano
Francesco Russo (n. 1984) – giornalista italiano
 Francesco Saverio Russo, noto come Franco Russo (n. 1945) – politico italiano
Francesco Russo – camorrista italiano
Francesco Russo – calciatore italiano
Francesco Russo – pallanuotista italiano